

Patronyme 

 , joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Pieter Stemmet, joueur sud-africain de rugby à XV.